У наведеній нижче таблиці наведено загальне виробництво кави країнами-експортерами кави.

Світове виробництво кави станом на 2017/18

Експортери кави

Примітки

Посилання 
atlas.media.mit.edu - Observatory of Economic complexity - Countries that export Coffee (2012)
atlas.media.mit.edu - Observatory of Economic complexity - Countries that export Coffee (2016)

Кава
Списки країн за виробничими показниками
Списки країн за економічними показниками